

Geografia 
Brasile
 Bragança – comune del Pará
 Bragança Paulista – comune dello stato di San Paolo

Portogallo
 Braganza (Bragança) – comune dell'omonimo distretto

Persone 
 Jaime Bragança (1983) – calciatore portoghese

Altro 
 Casato di Braganza (Casa Real de Bragança) – dinastia reale portoghese
 G.D. Bragança – società calcistica portoghese

Pagine correlate 
 Braganza